

Anno 
 405 o 405 a.C.

Codici 
 405 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kamihoriguchi, in Giappone

Matematica 
 405 – numero